Gallimimus est un genre éteint de dinosaures ornithomimosauriens de grande taille de la famille des ornithomimidés ayant vécu à la fin du Crétacé (Maastrichtien inférieur) et découvert dans la formation de Nemegt en Mongolie.

Une seule espèce est rattachée au genre : Gallimimus bullatus, décrite par les paléontologues Halszka Osmólska, Ewa Roniewicz et Barsbold en 1972.

Étymologie 
Gallimimus signifie « qui imite la poule ».

Découverte 
Des fossiles ont été trouvés au début des années 1970 dans le désert de Gobi en Mongolie. La seule espèce connue est Gallimimus bullatus. Une autre espèce du sud-est de la Mongolie, appelée de façon informelle « Gallimimus mongoliensis » n'a jamais été clairement référencée. Une étude en 2006, liée à une réanalyse complète du squelette, a conclu qu'il pourrait s'agir d'un nouveau genre d'Ornithomimidae.

Description

Taille 
Avec une longueur totale pouvant atteindre de 4 à  selon les auteurs, c'était l'un des plus grands ornithomimosauriens derrière l'immense Deinocheirus et d'une taille proche de celle de Beishanlong.Gallimimus est connu d'après de nombreux spécimens, du jeune ( de hauteur de hanches) à l'adulte ().

Morphologie 
Gallimimus ressemblait à un oiseau avec une petite tête, de grands yeux, un long cou, des membres antérieurs courts, de longs membres postérieurs et une longue queue. Une spécificité de Gallimimus est une « main » courte par rapport à la longueur de l'humérus comparée aux autres ornithomimidés. La queue servait de balancier. Les yeux étaient placés de chaque côté du crâne ce qui signifie qu'il n'avait pas de vision binoculaire.
Comme la plupart des oiseaux actuels, il avait les os creux. Gallimimus avait de longs membres, de longs tibias et métatarses, et des orteils courts ce qui suggère une bonne capacité de course sans toutefois pouvoir déterminer quelle était sa vitesse de pointe exacte.

Un bec fossilisé avec des crêtes est présent sur l'un des crânes retrouvé et cela a été comparé à un système de filtrage pour se nourrir comme chez les canards. Cependant une crête similaire peut être trouvée sur une tortue marine herbivore alors que Gallimimus vivait dans des environnements arides. Il semble plus probable que Gallimimus était omnivore ou herbivore et utilisait son bec pour saisir les plantes.

Classification 
Le cladogramme, établi en 2014 par Yuong-Nam Lee, Rinchen Barsbold, Philip J. Currie, Yoshitsugu Kobayashi, Hang-Jae Lee, Pascal Godefroit, François O. Escuillié et Tsogtbaatar Chinzorig, évalue les principaux genres (les mieux documentés) d'ornithomimosauriens. Il montre la position de Gallimimus  au sein de la famille des ornithomimidés :

Dans la culture populaire 
 Ce dinosaure est apparu à l'écran dans le film Jurassic Park de Steven Spielberg. On peut voir un groupe de Gallimimus fuir un Tyrannosaurus rex, qui les chasse et en tue un. Gallimimus apparaît également dans le deuxième volet, Le Monde perdu : Jurassic Park, dans la scène de chasse. Il apparaît aussi dans Jurassic World et Jurassic World: Fallen Kingdom.
 Il est dans le jeu Jurassic Park, Opération Génésis (2003). Ainsi que dans les jeux "Jurassic World Evolution" et "Jurassic World Evolution 2"
 Il est également présent dans le jeu Ark: Survival Evolved.

Notes et références

Références taxinomiques

Voir aussi

Articles connexes 
 Ornithomimosauria
 Liste des dinosaures

Liens externes 
 
 
 

Ornithomimosauria
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure de la Formation de Nemegt
Taxon fossile décrit en 1972